Die Abkürzung BVV steht für:
 Barmer Verschönerungsverein, Verschönerungsverein in Wuppertal
 Bayerische Vermessungsverwaltung, siehe Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern
 Bayerischer Versicherungsverband
 Bayerischer Volkshochschulverband
 Bayerischer Volleyball-Verband
 Beamtenversicherungsverein, heute „BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G.“
 Beitragsverfahrensverordnung, Verordnung über die Berechnung, Zahlung, Weiterleitung, Abrechnung und Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages
 Betriebsvermögensvergleich
 Bezirksverordnetenversammlung (Volksvertretungen der Bezirke Berlins)
 Bundesverband Audiovisuelle Medien
 Bundesvermögensverwaltung

BVV